„Улица „Далматинци“ 101“ () е британско-канадски анимационен сериал произведен от Passion Animation Studios и Atomic Cartoons. Сериалът се основава на романа на Доуди Смит и на филмовия франчайз на Уолт Дисни. Това е вторият телевизионен сериал, базиран на франчайза, първото е 101 далматинци.

Дебютира на 14 декември 2018 г. по Дисни Ченъл във Великобритания и Ирландия.

Сюжет 
„Улица „Далматинци“ 101“ е за голямо семейство от 99 далматинци и техните родители, Дъг и Делайла, които напускат най-големите братя и сестри Дилън и Доли, докато са заети на работа. Далматинците живеят сами по себе си на Улица „Далматинци“ 101, намираща се в Камдън Таун, Лондон през 21 век, без човешки надзор, тъй като техният собственик Доуди Смит, ексцентричен милиардер, остави кучетата в къщата си и отиде да живее на остров.

Герои 
 Дилън – един от по-старите далматински братя и сестри. Педантичен контрол, който мечтае да бъде първото куче на Марс. Озвучава се от Джош Бренър.
 Доли – един от по-старите далматински братя и сестри. Бунтарска мома, която има много луди идеи. Озвучава се от Микаела Диец.
 Дъг – баща на далматинците. Той е американско пожарникарско куче. Озвучава се от Рашан Стоун.
 Делайла – майка на далматинците. Тя е куче за кърмене. Озвучава се от Ела Кениън.

Епизоди

„Улица „Далматинци“ 101“ в България 
В България сериалът започва на 21 декември 2018 г. по Дисни Ченъл.

Източници

Външни препратки 
 
 

Анимационни сериали
Сериали на Дисни